2019 GC6 — астероид, сближающийся с Землёй.

Сближения

Примечания

Ссылки 

 JPL Small-Body Database Browser
 ASTEROID RADAR RESEARCH

См. также 

Астероиды
Астероиды, открытые в 2019 году